US steht für:
 United States (auch U.S.), siehe Vereinigte Staaten
 Russische Föderation nach dem ICAO-Code
 Sonografie, in der Medizin die Anwendung von Ultraschall
 Ultraschall, den Schall oberhalb der menschlichen Hörschwelle 
 Unie svobody (Freiheitsunion), eine Partei in Tschechien 
 Union Sportive, einem im französischsprachigen Raum verbreiteten Namen von Sportvereinen
 Union Soudanaise, eine ehemalige Malische Partei
 unit separator, den ASCII-Code 31
 United States Reports, eine Entscheidungssammlung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten
 Universiteit van Stellenbosch, Südafrika
 University of Sussex, Vereinigtes Königreich
 UŠ (Mesopotamien), ein mesopotamisches Längen-, Himmels- und Zeitmaß
 US Airways nach dem IATA-Code
 U. S. Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen US
 In Deutschland als Beschilderung für einen kombinierten U- und S-Bahnhof
 als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Norwegen: Molde in der Provinz Møre og Romsdal
 Tschechien: Ústí nad Labem, deutsch: Aussig (auslaufend)

Us steht für: 
 Us Conradi (* 1928), deutsche Schauspielerin
 Wassili Rodionowitsch Us († 1671), Donskoier Kosake
 Us (Peter Gabriel-Album), Album des britischen Musikers Peter Gabriel von 1992
 einer Gemeinde im französischen Département Val-d'Oise, siehe Us (Val-d’Oise)
 den Originaltitel von Wir (2019)
 russisch Ус, der Name mehrerer Flüsse in Russland:
 Us (Jenissei), Nebenfluss des Jenissei (Region Krasnojarsk)
 Us (Mesen), Nebenfluss der Mesen (Republik Komi)

us steht für:
 .us, die Top-Level-Domain der Vereinigten Staaten

u.s. steht für:
 ut supra (lat. für „wie oben“, „wie vorher“) 

Siehe auch:
 Liste von Artikeln beginnend mit "US"

US